A Temporada 2006–07 da Basketball Bundesliga foi a 41.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 21 de setembro de 2006 e 29 de junho de 2007. A equipe do Brose Baskets Bamberga conquistou seu segundo título nacional.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2006–07

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2007 no basquetebol
2006 no basquetebol